Колония:

В социальных и политических науках 
 Колония в политике и обществоведении — зависимая, несуверенная территория, владение иностранного государства;
 Колония в географии и истории — новая, неосвоенная территория, подлежащая разведке и заселению;
 Колония в дипломатии — совокупность сотрудников учреждений государства, работающих и проживающих на территории другого государства, иногда — его столицы (пример: российская колония в Белграде). В ряде случаев — общность эмигрантов (пример: русская колония во Франции);
 Колония в юриспруденции — виды исправительных учреждений, как то колония-поселение, воспитательная колония, исправительная колония, трудовая колония (смотрите, например: Колония имени Горького);
 Художественная колония — обособленное место жительства и творчества группы деятелей искусства.

В Российской империи 
 Земледельческая колония — поселение, созданное для привлечения переселенцев, обычно иностранцев, для занятия земледелием в малозаселённых районах России.
 Колония, в Петербурге-Петрограде и губернии — составная часть топонима, указывающая на особый тип населённой местности в пределах волости, отличающийся от сёл, деревень, местечек и кварталов городской/пригородной застройки. В отличие от земледельческих колоний в остальной части России, организация колоний в пределах Петербурга не предполагала вовлечение их населения в земледелие (хотя и не запрещала арендовать землю), и лишь в редких случаях (например, Кронколония) предполагала целевое привлечение иностранцев.
 Колония — тип населенного пункта, поселение национальных меньшинств (немцев, латышей, литовцев, эстонцев, евреев) на территории Российской империи. Наибольшее распространение имели немецкие колонии в современной Польше, Украине, Белоруссии, в Поволжье, на Кавказе и Западной Сибири России.

В естественных науках 
 Колония в биологии — место сосредоточения представителей биологических видов (пример: колония термитов); Колониальный организм;

Прочие названия 
 Колония — фильм 1997 года, в главной роли Жан-Клод Ван Дамм;
 Колония — канадский постапокалиптический фильм 2013 года режиссёра Джеффа Ренфро.
 Колония — научно-фантастический телесериал (США, 2016).
 Колония — канадский драматический фильм 2018 года.
 Колония О’Нейла — план по освоению космоса.
 Колония (рассказ) — рассказ американского писателя Филипа Дика.

Топоним

Белоруссия 
 Колония — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Колония — деревня в Ганцевичском районе Брестской области.
 Колония — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Колония — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Колония — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Колония — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Колония — станция главного хода Транссиба, расположенная в селе Ивановка Калачинского района Омской области.

Украина 
 Колония — до 1946 г. название села Думница Бусского района Львовской области.
 Колония — до 1946 г. название села Ракитное Бусского района Львовской области.
 Колония — до 1946 г. название села Заболотье в Городокском районе Львовской области.
 Колония — до 1946 г. название села Видродження в Жолковском районе Львовской области.
 Колония — до 1946 г. название села Глыбоч в Самборском районе Львовской области.
 Колония — до 1946 г. название села Калиновка в Сарненском районе Ровенской области.

Римская империя 
 Колония — современный Аксарай.
 Колония — современный Кёльн.
  — современный Шебинкарахисар.
 Колония Ульпия Траяна — древнеримский город.

Британские колонии в США 
 Колония Оранжевой реки
 Колония Массачусетского залива
 Суон-Ривер (колония)

Прочие 
 Колония Товар () — город в Венесуэле.
 Колония (Львовская область) () — село в Самборском районе Львовской области Украины.
 Колония (департамент) () — департамент в юго-западной части Уругвая.
 Колония Булгарэ — село в Румынии.

Составные названия 
 Колония-Дублан () — город в Мексике
 Колония-Леополдина () — муниципалитет в Бразилии
 Колония-Хуарес () — посёлок в Мексике
 Колония-Эмилиано-Сапата () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике
 Колония-дель-Сакраменто (, ранее ) — город и порт на юго-западе Уругвая, столица департамента Колония.
 Колония-ду-Гургея () — муниципалитет в Бразилии
 Колония-ду-Пиауи () — муниципалитет в Бразилии

См. также 
 Колон
 Колони
 Колониа
 Колонья
 Colonia
 Colony